Sfakia (gemeente), een gemeente en bergachtige regio in het zuidwesten van het Griekse eiland Kreta
 Chora Sfakion, de hoofdplaats van de gemeente en regio.